Марио Шёнберг (1916—1990) — бразильский физик, литературный критик, член Бразильской АН (1942).

Родился в семье еврейских иммигрантов из России. Работал в университете Сан-Паулу в 1936—1937 гг., в 1938—1942 гг. — в Риме, Цюрихе, Париже, Вашингтоне, Принстоне, Чикаго, в 1942—1948 гг. — в университете Сан-Паулу (с 1944 г. — профессор), в 1948—1953 гг. — в Брюссельском университете, с 1953 г. — профессор университета в Сан-Паулу.

Работы по теоретической, математической и экспериментальной физике, математике, астрофизике.

В 1940—1941 гг. с Дж. Гамовым указал на важную роль нейтрино в резком увеличении светимости при взрывах новых и сверхновых звезд. Вместе с индийским физиком С.Чандрасекаром построил теорию изотермического ядра звёзд и ввел в 1942 г. так называемый предел Шёнберга — Чандрасекара для максимальной массы изотермического ядра, при достижении которого ядерные источники энергии звезды концентрируются в тонком слое между ядром и наружной оболочкой, а в самом ядре водородное топливо отсутствует. В 1952 г. выполнил исследования по теории ионизационных потерь при релятивистских энергиях и связанных с этим поляризационных эффектов.

В 1980 году информационная служба Министерства энергетики обвинила бразильских физиков еврейского происхождения (в первую очередь Марио Шёнберга), а также всю еврейскую общину страны, в противодействии ядерным соглашениям между Бразилией и Германией.

Семья 
 Жена — поэтесса и художник Жульета Барбара Гуеррини (Julieta Bárbara Guerrini, 1908—2005), вдова Освалда де Андраде.
 Дочь — генетик и микробиолог Ана Клара Шёнберг (Ana Clara Guerrini Schenberg), профессор Университета Сан-Паулу.

Примечания

Литература 
 

Литературные критики Бразилии
Учёные Бразилии
Выпускники Политехнической школы Университета Сан-Паулу
Президенты научных обществ